Djuphavssjöliljor (Bathycrinidae) är en familj av sjöliljor som beskrevs av Francis Arthur Bather 1899. Enligt Catalogue of Life ingår Djuphavssjöliljor i ordningen Bourgueticrinida, klassen sjöliljor, fylumet tagghudingar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen hårstjärnor, klassen sjöliljor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bathycrinidae 6 arter. 

Djuphavssjöliljor är enda familjen i ordningen Bourgueticrinida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöliljor